Benton City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Benton City (Arkansas)
 Benton City (Missouri)
 Benton City (Washington)